Miejscowości w USA:
 Danvers – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Danvers – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Danvers – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
Gminy w USA:
 Danvers (ang. Danvers Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Danvers (ang. Danvers Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex